Утренник:
 Утренник — форма проведения детского мероприятия, детский праздник (обычно — постановка) в детских садах и школах.
  — американская кинокомедия 1993 года.
 Утренник —  утренний мороз, возникающий весной или осенью до восхода солнца. Морозы-утренники вредны для растений.